Tizard est un patronyme porté notamment par :

 Catherine Tizard (1931-2021), femme d'État néo-zélandaise ;
 Henry Tizard (1885-1959), chimiste et inventeur anglais.